Krzywucha – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie dubieńskim
 Krzywucha – wzniesienie w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych, w północno-zachodniej części pasma Gór Suchych